Feuchten ist der Ortsname von

 Feuchten (Bayerbach bei Ergoldsbach), Ortsteil der Gemeinde Bayerbach bei Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Feuchten (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Feuchten (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern